Kindersley steht für:

 Kindersley (Saskatchewan), eine Stadt in der Provinz Saskatchewan in Kanada

Kindersley ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh Kindersley, 2. Baron Kindersley (1899–1976), britischer Peer und Geschäftsmann
 Robert Kindersley, 1. Baron Kindersley (1871–1954), britischer Peer und Geschäftsmann
 Robert Kindersley, 3. Baron Kindersley (1929–2013), britischer Peer, Geschäftsmann und Politiker 
 Rupert Kindersley, 4. Baron Kindersley (* 1955), britischer Peer